Wataha − stado wilków lub dzików
 Wataha – polski serial telewizyjny z 2014 roku
 Wataha – polski horror z 2011 roku

Zobacz też